La Tigresse, film de Luigi Maggi sorti en 1911 ;
 La Tigresse (Tiger Rose), film de George Fitzmaurice sorti en 1929 ;
 La Tigresse, film de Byron Haskin sorti en 1949 ;
 La Tigresse, film de Juan Bosch sorti en 1962 ;
 La Tigresse, roman de Paul Guth paru en 1985.